Ви́ктор Ми́шин:
 Мишин, Виктор Иванович (1936-2011) — советский футболист.
 Мишин, Виктор Максимович (род. 1943) — советский и российский государственный и общественный деятель.